Сущёво — крупная железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположена в посёлке городского типа Бежаницы Псковской области между о. п. 334 км и станцией Загоскино. Находится на расстоянии 340 км от Санкт-Петербурга, 95 км от Дно и 81 км до Новосокольников.

История 
Станция заимствовала название населённого пункта на почтовом тракте Великие Луки — Новоржев. С 9 сентября 1901 года она была промежуточной на железнодорожной ветке Дно — Новосокольники. 26 ноября 1902 года Коммерческая часть правления Общества выступила с инициативой закрепить за этой станцией другое название — Сущёво. Мотивы выглядели так: «ввиду однозвучности станции Бежецк в Тверской губернии на реке Молога и в устранении засылки грузов, случающихся в настоящее время». …С того времени Сущево ни разу не меняло своего названия. Названа она в честь одноимённой деревни, сохранившейся и поныне в составе Бежаницкого района.

Путевое развитие 
Путевое развитие включает в себя 5 станционных пути — один главный (второй) и 4 приёмо-отправочных. На станции имеется одна боковая платформа — возле первого пути. На станции имеются здание вокзала, здание ДСП и здание багажного отделения. При въезде со стороны Лозовиц — переезд.

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2017 год на станции имеют остановку поезда следующих направлений:

Пригородное сообщение 
По состоянию на 2012 год на станции имеют остановку поезда следующих направлений:
 Дно — Новосокольники — Дно
 Дно — Великие Луки — Дно

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бежаницкого района